

Musica 
 New Kids on the Block – boy band statunitense
 New Kids on the Block – album dell'omonima boy band del 1986
 New Kids on the Block: Live – tournée dell'omonima boy band
 New Kids on the Block – extended play dei Block B del 2011

Televisione 
 New Kids on the Block – serie animata statunitense dedicata all'omonima boy band
 I nuovi arrivati (New Kids on the Block) – episodio dell'undicesima stagione della serie televisiva Modern Family
 La solitudine (The New Kids on the Block) – episodio della seconda stagione della serie televisiva The O.C.